Ива́н Алекса́ндрович Ивано́в:

 Иванов, Иван Александрович (1850—1927) — русский краевед.
 Иванов, Иван Александрович (1855—?) — русский педагог.
 Иванов, Иван Александрович (род. 1984) — украинский футболист.
 Иванов, Иван Александрович (род. 1987) — российский лыжник.
 Иванов, Иван Александрович (род. 2000) — российский хоккеист.